Leppänen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1894-1937), acteur de théâtre finlandais
, poète finlandais
Antti Leppänen (1947-2015), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1890-1957), jägers finlandais
Glory Leppänen (1901-1979), réalisatrice et actrice finlandaise
 (1904-1993), actrice finlandaise
 (né en 1945), artiste de comics finlandais
Reijo Leppänen (né en 1951), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1916-2015), lutteur olympique finlandais
 (1944-2010), personnalité politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois